Boutellier ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Boutellier (* 1989), Schweizer Radrennfahrer
 Roman Boutellier (* 1950), Schweizer Betriebswirt und Wissenschaftsmanager
 Thomas Boutellier (* 1967), Schweizer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bouteiller
 Bouthillier
 Bottelier